

Sigle 
International Offshore Rule – regola internazionale d'altura per le competizioni di vela
Istituto per le opere di religione – istituto vaticano
Istituto Ortopedico Rizzoli – ospedale con sede a Bologna
Interoperable Object Reference – vedi CORBA
Index Of Refracion – Indice di rifrazione

Alfabeti
Ior – runa legata dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
IOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inishmore (Repubblica d'Irlanda)
ior – codice ISO 639-3 della lingua inor